«Умник» — американский телесериал.

Сюжет 
Винсент «Винни» Терранова, тайный агент по борьбе с организованной преступностью, работает в одном из подразделений ФБР под названием OCB (). Для того, чтобы внедриться в ряды преступного сообщества, выведать планы главарей и собрать необходимые доказательства для заведения уголовного дела, Винни отправляется в тюрьму на 18 месяцев.

В ролях

Основной состав 
 Кен Уол — Винсент «Винни» Терранова
 Джонатан Бэнкс — Фрэнк МакПайк
 Джим Бирнс — Дэниэл Бюрроуз
 Кен Дженкинс — Пол Бекстед
 Эльза Рэйвен — Карлотта Терранова

Приглашённые актёры 
 Аннетт Бенинг — Карен Лиланд
 Кевин Спейси — Мел Профитт
 Рэй Шарки
 Пол Уинфилд — Айзек Туайн (в шести эпизодах)
 Пол МакКрейн — Джон Медли (в четырёх эпизодах)

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы Fox Television Studios
Драматические телесериалы США
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы США, запущенные в 1987 году
Телесериалы США 1980-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1990 году